Bosio – miejscowość i gmina we Włoszech

Osoby o tym nazwisku:
 Antonio Bosio – maltański archeolog
 Harald Bosio – austriacki skoczek narciarski, biegacz narciarski i specjalista kombinacji norweskiej